Преша́к () — топоним во Франции, название нескольких населённых пунктов: 
 Прешак — коммуна в департаменте Верхние Пиренеи.
 Прешак — коммуна в департаменте Жер.
 Прешак — коммуна в департаменте Жиронда.

См. также 
 Прешак-Жосбег — коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Прешак-ле-Бен — коммуна в департаменте Ланды.
 Прешак-Наварренс — коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Прешак-сюр-Адур — коммуна в департаменте Жер.